Flippie Flink (Nederlandse stripreeks), tekststrip van Clinge Doornbos en Robert Raemakers (1933)
 Flippie Flink (Amerikaanse stripreeks), Nederlandse naam voor Beetle Bailey, strip van Mort Walker (1950)
 Flippie Flink (animatie), animatieserie gebaseerd op de Amerikaanse stripreeks
 Flip Flink, Belgische strip van Jean-Michel Charlier en Eddy Paape (1958)